Elmore kan syfta på:

Australien 

 Elmore (ort i Australien), Victoria, Greater Bendigo,

Storbritannien 

 Elmore, Gloucestershire, ort i Engand,

USA 

 Elmore, Alabama, ort, Elmore County, 
 Elmore, Minnesota, ort, Faribault County, 
 Elmore, Ohio, ort, Ottawa County,